Canaã, filho de Cam (filho de Noé) é, de acordo com a Bíblia, o ancestral dos cananeus. Apesar disso, os israelitas são cananeus teoricamente e segundo a arqueologia.

Os filhos de Noé foram Sem, Cam (ou Cão/Cã) e Jafé, e os filhos de Cam foram Cuxe, Mizraim, Pute e Canaã.

Canaã foi pai de Sidom e Hete,  e foi, também, ancestral-pai dos jebuseus, amoritas, girgaseus, heveus, arqueus, sineus, arvadeus, zemareus e hamateus.

Canaã foi amaldiçoado por Noé porque Cam, seu pai, viu Noé nu, após Noé ter se embriagado e debochou dele. De acordo com a maldição, Canaã seria servo de Sem e de Jafé, irmãos de Cam.

Árvore genealógica baseada em Gênesis

Referências
Barker, Burdick, Stek, Wessel, Youngblood (Eds.). (1995). The New International Version Study Bible. (10th Ann ed). Grand Rapids, MI: Zondervan.
Bright, John. (2000). A History of Israel. (4th ed.). Louisville, KY: Westminster John Knox Press.
DeVaux, Roland. (1997). Ancient Israel. (John McHugh, Trans.) Grand Rapids, MI: Eerdmans.
Freedman, David Noel (Ed.).  (2000). Eerdmans Dictionary of the Bible. (pp. 597) Grand Rapids, MI: Eerdmans.
Wood, Millard, Packer, Wiseman, Marshall (Eds.). (1996). New Bible Dictionary (3rd ed.) (pp. 477). Downers Grove, IL: Intervarsity Press.

Ver também
 Tabela das Nações
 Canaã
 Cananeus

Mitologia judaica
Personagens do Livro de Gênesis